Le championnat du Royaume-Uni de snooker 1981 est la quatrième édition de ce tournoi de snooker professionnel appartenant à la catégorie classée.

Déroulement  
La compétition s'est déroulée pour la quatrième année consécutive au Guild Hall de Preston en Angleterre, du  au . C'est aussi la quatrième édition parrainée par le groupe Coral. La phase finale a été retransmise sur la BBC. 

Les 16 têtes de série sont exemptes de premier tour et participent directement aux  de finale. L'Anglais Steve Davis s'impose en finale aux dépens du Gallois Tony Knowles par 16 manches à 3 et conserve ainsi son titre. 9 centuries sont réalisés sur l'ensemble du tournoi, le meilleur par  Terry Griffiths avec 131 points.

Tableau final

Finale

Centuries 
 131 :  Terry Griffiths
 126 :  Willie Thorne
 120, 105 :  Steve Davis
 120 :  Alex Higgins
 120 :  Kirk Stevens
 107 :  Tony Meo
 103 :  Rex Williams
 102 :  Tony Knowles

Références 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 1981
Sport en Angleterre en 1982